Суперкубок Чехії з футболу 2011  — 2-й розіграш турніру. Матч відбувся 22 липня 2011 року між чемпіоном Чехії Вікторія (Пльзень) та володарем кубка Чехії Млада Болеслав.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 

2011
Чехія
2011 у Чехії